DIY (professioneel worstelen), een tag team in het professioneel worstelen
DIY (tijdschrift), een Brits muziektijdschrift
Do it yourself, een houding of cultuur die het zelf vervaardigen (van bijvoorbeeld creatieve uitingen) voorstaat
Doe-het-zelf, klussen door consumenten